

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 1 podstawowa
 Zaolszynie – część miasta Janów Lubelski
 Zaolszynie – część wsi Siedliska w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Kamionka 
 Zaolszynie – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów
 Zaolszynie – kolonia wsi Zaolszynie w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów
 Zaolszynie – przysiółek wsi Bogucice w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia 
 Zaolszynie – przysiółek wsi Osiek w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Osiek
 Zaolszynie – część wsi Zambski Stare w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Obryte 
 Zaolszynie – część wsi Orlikowo w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne 
 Zaolszynie – część wsi Stare Ratowo w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo
 Zaolszynie – część wsi Ołudza w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Szczekociny